Kunstler ist:
 eine Variante des Familiennamens Künstler, siehe Künstler (Familienname)

Kunstler ist der Familienname folgender Personen:
 James Howard Kunstler (* 1948), US-amerikanischer Autor, Zivilisationskritiker, Redner und Blogger
 William Kunstler (1919–1995), US-amerikanischer Bürgerrechtsanwalt